Elfelejtett ősök árnyai (1911)  Mihajlo Kocjubinszkij regénye
 Elfelejtett ősök árnyai (1965) Szergej Paradzsanov filmje